De Serie A 1936/37 was het 36ste voetbalkampioenschap (Scudetto) in Italië en het achtste seizoen van de Serie A. Bologna verlengde de titel.

Eindstand

Uitslagen

Kampioen

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1936/37